Randall B. Smith este profesor de teologie la University of St Thomas din Huston, Texas (SUA), unde, începând cu anul 2001, predă cursuri de etică, filosofie, teologie fundamentală și prelegeri despre provocările contemporane ale creștinismului. 

În urma studiilor universitare de chimie, istorie, filosofie și teologie, Smith a obținut titlul de doctor în 1998, la University of Notre Dame, cu o disertație intitulată Cum vechea Lege a dus mai departe perceptele Legii naturale: un comentariu la anumite întrebări referitoare la Lege în Summa theologica a lui Toma de Aquino. Este autorul următoarelor cărți de referință în cercetarea filosofiei și teologiei medievale: Reading the Sermons of Thomas Aquinas: A Beginner's Guide [Citind predicile lui Toma de Aquino: un ghid introductiv], Emmaus Press, Steubenville, 2016; Aquinas, Bonaventure, and the Scholastic Culture of Medieval Paris [Toma de Aquino, Bonaventura și cultura scolastică a Parisului medieval], Cambridge University Press, Cambridge, 2021]. În numeroasele lui articole, Randall B. Smith se distinge ca un excelent specialist în gândirea și operele lui Augustin, Toma de Aquino, Bonaventura, dar și cele ale contemporanilor Joseph Ratzinger/Papa Benedict al XVI-lea și Alasdair MacIntyre.

Ediții în limba română 

 Întruchipări ale înțelpciunii creștine, trad. Dan Siserman & Petru Dimitriu, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2021.

Note